Duży i mały (ang. Big and Small, 2008-2011) – brytyjsko-kanadyjski program dla dzieci, który był emitowany w Polsce na kanale CBeebies.

Opis fabuły 
Duży jest sporych rozmiarów spokojnym fioletowym stworem mieszkającym w swoim domku na wsi. Pewnego dnia do jego drzwi niespodziewanie puka szalony pomarańczowy Mały, który oświadcza, że się wprowadza. Po początkowych nieporozumieniach, zaprzyjaźniają się i przeżywają przygody, wraz z myszką Ruby mieszkającą w piwnicy domu Dużego i robakiem Grojdą, która ma swoje lokum w sadzie.

Obsada

Obsada brytyjska
 Lenny Henry jako Duży i Mały
 Imelda Staunton jako Ruby i Grojda (serie 1 i 2)
 Tasmin Heatley jako Ruby (seria 3)

Obsada kanadyjska
 Todd Doldersum jako Duży
 Jason Hopley jako Mały
 Jamie Shannon jako Ruby i Grojda

Bohaterowie 
 Duży – ogromny fioletowy miś, najlepszy przyjaciel Małego.
 Mały – niewielki pomarańczowy stworek, najlepszy przyjaciel Dużego.
 Ruby – różowa mysz, mieszkająca w domu głównych bohaterów, a także ich przyjaciółka. Ma czerwone włosy.
 Grojda – robak mieszkający w jabłku, w ogrodzie Dużego i Małego.
 Żaby – występują w kilku odcinkach.

Wersja polska

Serie 1-2 
Przekład: Leszek Sielicki

Wersja Polska: Cabo

Seria 3 
W wersji polskiej wystąpili:

 Marcin Cieślik - Mały
 Tomasz Przysiężny - Duży
 Wanda Skorny - Ruby

Dialogi: Barbara Gieburowska

Nagranie i realizacja dźwięku: Karolina Kinder

Kierownictwo produkcji: Paweł Żwan

Opracowanie wersji polskiej: STUDIO TERCJA GDAŃSK dla HIPPEIS MEDIA

Lektor: Tomasz Przysiężny

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2011